Ондржей Роман (; 8 февраля 1989, Острава, Чехословакия) — чешский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Пардубице».

Карьера 
Воспитанник остравского хоккея. В юниорском возрасте играл за местные клубы «Поруба» и «Витковице». В 2006 году стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров. Уже в 17 лет уехал в Северную Америку. Играл в Западной хоккейной лиге за «Спокан Чифс». В составе «Спокана» в 2008 году стал чемпионом Западной хоккейной лиги и обладателем Мемориального кубка. Был задрафтован клубом НХЛ «Даллас Старз», но так и не смог пробиться в НХЛ. В 2009 году был задрафтован екатеринбургским «Автомобилистом» под общим 23-м номером. Вернувшись домой, играл за «Витковице» в Экстралиге. Сезон 2015/16 провёл в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист», но потом вновь вернулся в родной «Витковице», в котором провёл следующие 4 сезона. Сейчас играет за клуб «Пардубице».

Достижения 
 Обладатель Мемориального кубка 2008

 Чемпион Западной хоккейной лиги 2008

 Серебряный призёр чешской Экстралиги 2010

 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2006

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021
 Чешская экстралига — 478 игр, 308 очков (102 шайбы + 206 передач)
 АХЛ — 114 игр, 31 очко (10+21)
 КХЛ — 31 игры, 8 очков (2+6)
 Чемпионат Финляндии — 12 игр, 4 очка (1+3)
 Лига Восточного побережья — 9 игр, 8 очков (3+5)
 Западная хоккейная лига — 213 игр, 171 очко (40+131)
 Мемориальный кубок — 4 игры, 2 очка (0+2)
 Кубок Шпенглера — 10 игр, 7 очков (1+6)
 Лига чемпионов — 13 игр, 10 очков (2+8)
 Сборная Чехии — 23 игры, 6 очков (4+2)
 Всего за карьеру — 907 игр, 555 очков (165+390)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте чешского хоккея
 Профиль на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на официальном сайте КХЛ

Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Техас Старз»
Игроки «Айдахо Стилхэдз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Цинциннати Сайклонс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Пардубице»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»